Frades (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie A Coruña in de regio Galicië
Frades (Póvoa de Lanhoso), een plaats in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso